Harlan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Aardrijkskunde:
Harlan (Iowa)
Harlan (Kentucky)

Personen:
John Marshall Harlan (1833-1911), een Amerikaans rechter
John Marshall Harlan II (1899-1971), een Amerikaans rechter
Veit Harlan (1899-1964), een Duits filmregisseur
Jack Harlan (1917-1998), een Amerikaanse botanicus